Ferdinando Cito Filomarino – regista e sceneggiatore italiano
 Luigi Cito Filomarino – militare e politico italiano